Harty est un patronyme. Il peut désigner :

Patronyme

 Herbert Hamilton Harty (1879-1941), compositeur britannique.
 Ian Harty (né en 1978), footballeur écossais.
 Jeremiah James Harty (1853-1927) né à Saint-Louis (Missouri), archevêque de Manille, puis évêque d'Omaha, au Nébraska.
 John Harty (né en 1958), joueur américain de football américain.
 Maura Harty (née vers 1959), diplomate américaine.
 Olivier Harty (1746-1823), général français sous la Révolution
 Rhett Harty (né en 1970), footballeur américain.
 Robert Harty (Sir Robert Way Harty, 1st Baronet) (1779–1832) personnalité politique britannique.
 Russell Harty (1934–1988) présentateur anglais de télévision.
 William Harty (1847-1929), personnalité canadienne du monde des affaires et de la politique.

Toponyme
 Harty, Kent, Angleterre